Туншань (Сюйчжоу) (铜山) — район городского подчинения городского округа Сюйчжоу провинции Цзянсу (КНР).
 Туншань (Сяньнин) (通山) — уезд городского округа Сяньнин провинции Хубэй (КНР).